Элло

Топоним
 Элло — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.

 Фамилия
 Элло, Эрнест (1828—1885) — французский духовный писатель и литературный критик, христианский мыслитель-мистик.